Stevia – dolcificante
 Stevia – genere di piante
 Rifugio Stevia – rifugio alpino
 Stevia – cima montuosa nei pressi di Selva di Val Gardena